Lola, przedsiębiorstwo założone w 1956 roku przez Erika Broadleya, jako konstruktor Formuły 1 zadebiutowała w sezonie 1962, dostarczając modele Mk4 zespołowi Reg Parnell Racing. Ostatnim sezonem Loli w Formule 1 był rok 1997.

Wyniki

Podsumowanie 
Źródła: StatsF1, ChicaneF1

Statystyki 
Źródła: StatsF1, ChicaneF1

Informacje techniczne 
Źródła: All Formula One Info, StatsF1, ChicaneF1, Wyprzedź Mnie!

Kierowcy 
Źródło: ChicaneF1

|}

Przypisy 

Lola